

Anno 
 421 o 421 a.C.

Codici 
 421 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Mount Kajigamori, presso Ōtoyo, nella prefettura di Kōchi, in Giappone

Matematica 
 421 – numero